ZMA est une abréviation de trois lettres qui a de multiples significations :

 Zavod Malolitrajnikh Avtomobiley (ZMA) est un petit constructeur automobile russe ;
 Zone Multicast Address est un terme informatique ;
 ZMA (complément) est un complément alimentaire pris par les adeptes du bodybuilding.